Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 510 dans le monde.

 Route fédérale 510 en Allemagne
 RS-510 au Brésil
 Route 510 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 510 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 510 aux États-Unis 
 Route nationale 510 en France